Den Namen Lehoczky oder Lehotzky trugen folgende Personen:

 György Lehoczky (1901–1979), deutsch-ungarischer Architekt und Kirchenfenstermaler
 Ludwig Lehotzky (1902–1975), österreichischer Elektroniker, Uhrmacher und Lehrer
 Tivadar Lehoczky (1830–1915), ungarischer Jurist und Historiker
 Zsuzsa Lehoczky (* 1936), ungarische Schauspielerin
 Elisabeth Ledersberger-Lehotzky (* 1961),  österreichisch-ungarische Bildhauerin